Chemicals – EP dei Love and Death del 2012
 Chemicals – album degli Smile Empty Soul del 2013
 Chemicals – singolo di Tiësto e Don Diablo del 2015
 Chemicals – singolo di Dean Lewis del 2018
 Chemicals – singolo dei Kasabian del 2022

Pagine correlate 
 Chemical